Zink har flere betydninger:

 Zink – et grundstof.
 Zink (musikinstrument) – et musikinstrument.
 Sinke (træ)